Sundtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Sundtjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun,

Västmanland 
Sundtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (3,2 ha)

Värmland 
Sundtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (6,3 ha)
Sundtjärnarna (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun, 
Sundtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 659356-143614), sjö i Karlskoga kommun,  (1,4 ha)
Sundtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 660274-142230), sjö i Karlskoga kommun och Storfors kommun,  (34,1 ha)
Södra Sundtjärnen, sjö i Munkfors kommun,  (0,8 ha)
Västra Sundtjärnen, sjö i Munkfors kommun,  (3,2 ha)
Östra Sundtjärnen, sjö i Munkfors kommun,  (1,8 ha)
Sundtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (12,7 ha)
Sundtjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (4,8 ha)
Sundtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,6 ha)
Sundtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,6 ha)

Dalarna 
Sundtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (9,98 ha)
Lissel Sundtjärnen, sjö i Gagnefs kommun, 
Sundtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (5,1 ha)
Sundtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Sundtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Sundtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Sundtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,01 ha)
Sundtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Sundtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Sundtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (4,57 ha)

Härjedalen 
Sundtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Sundtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Sundtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Sundtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Sundtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Sundtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Sundtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,52 ha)
Sundtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (12,4 ha)
Sundtjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 706908-134630), sjö i Åre kommun, 
Sundtjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 706914-134604), sjö i Åre kommun, 
Sundtjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 706915-134604), sjö i Åre kommun,

Medelpad 
Sundtjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Sundtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Sundtjärnarna (Graninge socken, Ångermanland, 698009-156307), sjö i Sollefteå kommun,  (5,5 ha)
Sundtjärnarna (Graninge socken, Ångermanland, 698011-156344), sjö i Sollefteå kommun, 
Sundtjärnarna (Graninge socken, Ångermanland, 698020-156378), sjö i Sollefteå kommun, 
Sundtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Sundtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sundtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sundtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,4 ha)

Västerbotten 
Sundtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Sundtjärnarna, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Lill-Sundtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2 ha)
Sundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729812-166489), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,9 ha)
Sundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729958-166916), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,66 ha)
Sundtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (4 ha)
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735934-169555), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,43 ha)
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735943-169409), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,4 ha)
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735952-169522), sjö i Jokkmokks kommun, 
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735964-169447), sjö i Jokkmokks kommun, 
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735982-169376), sjö i Jokkmokks kommun, 
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737935-171764), sjö i Jokkmokks kommun, 
Sundtjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 737941-171770), sjö i Jokkmokks kommun, 
Sundtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734619-169829), sjö i Jokkmokks kommun,  (18,3 ha)
Sundtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734848-170707), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,47 ha)
Sundtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (12,9 ha)
Sundtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (13,4 ha)
Sundtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11,5 ha)
Sundtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715722-158726), sjö i Vilhelmina kommun, 
Sundtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722646-150327), sjö i Vilhelmina kommun,  (10,4 ha)

Se även 
Sundstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn